Debris (vocabolo della lingua inglese che significa "detriti") è il termine tecnico che in campo aerospaziale si usa per definire tutte le parti di navette e razzi spaziali che sono precipitati sulla terra, o si trovano ancora in orbita. I Debris consistono anche in tutti quegli oggetti che possono essere avvistati nello spazio, come rocce e ghiaccio. Il problema dei Debris spaziali è che il loro numero si è moltiplicato in seguito al numero crescente dei lanci, tanto che sono diventati una minaccia reale sia per i satelliti e le navette nelle orbite più basse, sia per le orbite più esterne. Varie agenzie governative ed internazionali hanno iniziato a tracciare tutte le traiettorie di questi Debris e stanno studiando una possibile soluzione per il loro smaltimento. Le dimensioni variano da interi satelliti e navette abbandonate a piccoli bulloni e chiodi (non meno pericolosi), e la loro velocità può arrivare a 17000 miglia orarie, oltre 25000 Km/h. Tutti i Debris che nelle loro traiettorie incontrano l'atmosfera terrestre finiscono per bruciare a causa dell'attrito, esattamente come le meteore, e non rappresentano un reale rischio per la popolazione.

Dischi di detriti: sono quelle formazioni a disco che si creano intorno alle stelle, solitamente composte da polvere e oggetti più grandi.

Altri progetti 

Ingegneria aerospaziale